Apollonia  henviser til flere artikler:
 Apollonia (helgen) – navnet på en helgen
 Apollonia (by) – en by i det antikke Grækenland
 Apollonia Film – et filmselskab